La  (maison du cordon en espagnol) peut faire référence à :
 la casa del Cordón de Vitoria-Gasteiz, un palais du  situé dans le vieux quartier ;
 la casa del Cordón de Burgos, un palais des connétables de Castille (son nom officiel) du  situé sur la place de la Libertad.